Przewodniczący – osoba kierująca obradami lub dyskusją na posiedzeniu
 Przewodniczący – film radziecki z 1964 roku

Strony ujednoznaczniające